Postelberg hat folgende Bedeutungen:

 der deutsche Name für die tschechische Stadt Postoloprty
 der Familienname des österreichischen Architekten Viktor Postelberg (1869–1920)
 Postelberg (Erzgebirge), Berg im tschechischen Erzgebirge